Ptice umiru pjevajući može značiti:

Ptice umiru pjevajući, roman australske spisateljice Colleen McCullough iz 1977. godine
Ptice umiru pjevajući (miniserija), televizijska miniserija iz 1983. godine snimljena po istoimenom romanu Colleen McCullough s Richardom Chamberlainom i Rachel Ward u glavnim ulogama
Ptice umiru pjevajući: Godine koje nedostaju (engl. The Thorn Birds: The Missing Years), televizijska miniserija iz 1996. godine, svojevrsna dopuna miniserije iz 1983. godine
Ptice umiru pjevajući (mjuzikl) (engl. The Thorn Birds Musical), mjuzikl iz 2009. po istoimenom romanu Colleen McCullough